Franz Bittner ist der Name folgender Personen:

* Franz Bittner (Politiker) (1867–1926), österreichischer Politiker und Priester
 Franz Bittner (Gewerkschafter) (* 1953), österreichischer Gewerkschafter, Obmann der Wiener Gebietskrankenkasse, Patientenombudsmann
 Franz Bittner (Radsportler), deutscher Radsportler
 Franz Seraph Anton Bittner (1812–1888), deutscher Theologe